Бе́нджамин Джеймс Чи́луэлл (; родился 21 декабря 1996, Милтон-Кинс), более известный как Бен Чилуэлл (), — английский футболист, левый крайний защитник клуба Премьер-лиги «Челси» и сборной Англии.

Клубная карьера 
Бен является воспитанником академии «Лестер Сити». В сезоне 2014/15 был капитаном команды «Лестера» до 18 лет, дошедшей до полуфинала Молодёжного кубка Англии. Дебют Чилуэлла в основном составе «лис» состоялся 27 октября 2015 года в матче четвёртого раунда Кубка Футбольной лиги против «Халл Сити».

19 ноября 2015 года Чилуэлл отправился в аренду в клуб «Хаддерсфилд Таун» до 3 января 2016 года. Дебютировал в команде 28 ноября в матче Чемпионшипа против «Мидлсбро». Всего провёл за «Хаддерсфилд» 8 матчей.

Летом 2016 года Бен подписал пятилетний контракт с «Лестер Сити».

7 декабря 2016 года Бен сыграл свой первый матч в еврокубках. Это была игра Лиги чемпионов против «Порту», в которой «лисы» были разгромлены со счётом 5:0. 26 декабря 2016 года Чилуэлл дебютировал в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе «Лестера» в матче против «Эвертона». Несмотря на поражение со счётом 2:0, эксперты отметили уверенную игру Чилуэлла и его талант.

26 августа 2020 года перешёл в «Челси», подписав контракт с клубом до 2025 года. 3 октября 2020 года забил свой первый гол за «синих» в матче 4 тура Премьер-лиги в против «Кристал Пэлас».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Англии до 18, до 19, до 20 и до 21 года. Свой первый матч за Англию сыграл 18 февраля 2014 года, это была игра между сборными Англии и Бельгии до 18 лет. В мае 2016 года дебютировал за молодёжную сборную Англии в игре против молодёжной сборной Португалии.

9 октября 2021 года Чилуэлл забил свой первый гол на международной арене во время отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной Андорры.

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную 

Итого: сыграно матчей: 9 / забито голов: 0; победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1. eu-football.info.

Достижения 
 «Лестер Сити»
 Чемпион Англии: 2015/16

 «Челси»
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2021

 Сборная Англии
 Бронзовый призёр Лиги наций УЕФА: 2018/19
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Лестер Сити»
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Челси»